Гарб ібн Умая (;  ? —  ?) — один з родичів ісламського пророка Магомета, син Умая ібн Абд Шамса, батько Абу Суф'яна та Арви, дід першого омеядського халіфа Муавії I. Ім'я Гарб перекладається як «війна».

Життєпис 
Очолював курайшитів та кінанітів під час війни аль-Фіджар проти кайситів. Належав до курайшитського Бану Умая.

Родовід

Примітки 

Курайшити
Родина пророка Магомета